Bozzani ist der Familienname folgender Personen:
 Adamo Bozzani (1891–1969), italienischer Gerätturner
 Daniel Bozzani (* 1957), argentinischer Komponist und Dirigent